Эрреруэла-де-Оропеса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Кампана-де-Олопеса. Занимает площадь 10 км². Население — 451 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 115 км.

Покровителем города считается святой Ильдефонсо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо